«И́стинный уби́йца» — первый электрический магнитоальбом российской панк-рок-группы «Король и Шут». Записан на студии Михаила Кольчугина в институте на Политехе на малое количество каналов. Большинство композиций с этой демозаписи попало в альбом «Король и Шут».

В 2015 году запись альбома была отреставрирована и опубликована Александром Балуновым в качестве интернет-релиза. При этом была также восстановлена оригинальная обложка альбома.

В 2018 году, к 30-летию группы «Король и Шут», альбом был издан на виниловом диске и CD.

Список композиций

Музыканты 
 Михаил Горшенёв «Горшок» — вокал, гитара;
 Андрей Князев «Князь» — вокал, бас гитара;
 Александр Балунов «Балу» — гитара, бас-гитара, бэк-вокал;
 Дмитрий Рябченко «Рябчик» — клавишные, бэк-вокал;
 Алексей Горшенёв — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Опубликован первый электрический альбом «Короля и Шута» 
 Первый альбом «Короля и шута» вошел в топ скачиваний Kroogi